Wyniki podnoszenia ciężarów na 68. (11.) Mistrzostwach Świata w Podnoszeniu Ciężarów w 1997 roku w Chiang Mai (Tajlandia). Startowali mężczyźni w 10 kategoriach wagowych i kobiety w 9 kategoriach.

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 Rezultaty zawodów na Sport-komplett.de
 
 Rezultaty zawodów kobiet na iwrp.net
 Rezultaty zawodów mężczyzn na iwrp.net

Mistrzostwa świata w podnoszeniu ciężarów
1997 w sporcie
Sport w Chiang Mai